Терновский — фамилия и топоним:

 Терновские — дворянский род.

Фамилия 
 Терновский, Алексей Григорьевич (1792—1852) — статский советник, доктор медицины, адъюнкт-профессор МГУ, анатом.
 Терновский, Алексей Васильевич (1920—2000) — советский учёный.
 Терновский, Василий Николаевич (1888—1976) — советский анатом, историк медицины, академик AMН СССР (1944).
 Терновский, Геннадий Владимирович (род. 1976) — российский спортсмен, писатель и кинопродюсер.
 Терновский, Георгий Владимирович (1915—1970) — Герой Советского Союза, капитан 1-го ранга в отставке, военный специалист-историк.
 Терновский, Дмитрий Владимирович (1918—1996) — советский и российский зоолог, занимавшийся изучением, разведением и гибридизацией куньих.
 
 Терновский, Леонард Борисович (1933—2006) — российский писатель и правозащитник, врач.
 Терновский, Пётр Матвеевич (1798—1874) — протоиерей, заслуженный профессор богословия, церковной истории, церковного законоведения, логики и опытной психологии в Московском университете.
 Терновский, Сергей Дмитриевич (1896—1960) — советский хирург, основоположник детской хирургии в СССР.
 Терновский, Филипп Алексеевич (1838—1884) — российский историк и педагог; профессор КДА.
 Терновский, Эрнест Викторович (1971—2009) — советский и белорусский футболист.

Составные фамилии 
 Терновский-Платонов, Иван Матвеевич (1800—1849) — магистр богословия, профессор Московской духовной семинарии.
 Красичков-Терновский, Игорь Фёдорович (род. 1924) — советский математик.

Топоним

См. также 
 Терновский городской совет
 Терновский кантон
 Терновский поселковый совет
 Терновский район — многозначный термин
 Терновский Свято-Вознесенский монастырь
 Терновская — многозначный термин
 Новотерновский — посёлок, Труновский район, Ставропольский край
 Терновский сельский округ — многозначный термин
 Терновский сельсовет — многозначный термин